Пе́трик — українське прізвище.

Персоналії 
 Петрик Алла Павлівна (* 1944) — заточувальниця верстатобудівного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Петрик Анатолій Степанович (* 1963) — радянський та український футболіст, захисник та півзахисник; тренер.
 Петрик Анастасія Ігорівна (* 2002) — українська співачка.
 Петрик Андрій Іванович (1919—1990) — український художник.
 Петрик Андрій Михайлович (1975—2016) — історик.
 Петрик Анна Сергіївна (* 1997) — українська футболістка, захисниця ісландського «Брейдабліка».
 Петрик Віктор Іванович (нар. 1946) — російський псевдовчений, шахрай, підприємець, здобув скандальну відомість завдяки «винаходу живої води» (див. «»)
 Петрик Віктор Юрійович (* 1996) — український борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Петрик Вікторія Ігорівна (* 1997) — українська співачка.
 Петрик Віра Іванівна (1967—2005) — українська військова. Старший сержант, санітарний інструктор. Миротворець.
 Петрик Володимир (1876—1931) — священик міста Комарно.
 Петрик Володимир Васильович ( 2002) — український хореограф.
 Петрик Іван Михайлович — кобзар.
 Петрик Лариса Леонідівна (* 1949) — радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, чемпіонка СРСР.
 Петрик Микита Олексійович (1905—1981) — український радянський партійний діяч, 2-й секретар Чернігівського і Станіславського обкомів КП(б)У.
 Петрик Михайло Романович (* 1959) — український вчений у галузі математематичного моделювання, краєзнавець. Доктор фізико-математичних наук, професор.
 Петрик Олег Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрик Олег Олегович ( 1977) — провідний соліст балету Львівського Національного Академічного театру опери та балету.
 Петрик Олександр Геннадійович (* 1963) — радянський та російський футболіст та тренер.
 Петрик Олександр Григорович (1941—1998) — народний депутат Росії, депутат Державної думи другого скликання.
 Петрик Павло Віталійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрик Павло Петрович (1925—2014) — секретар ЦК КП Молдавії, посол СРСР. Депутат ВР Молдавської РСР 6—8-го і 11-го скликань. Депутат Верховної ради СРСР 9—10-го скликань.
 Петрик Петро Пантилемонович (* 1953) — колишній народний депутат України.
 Петрик Родіон Олександрович — помічник командира повітряного судна Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Петрик Сергій Вікторович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрик Тетяна Петрівна (* 1948) — заслужена працівниця культури України

Також 
 Петро Іваненко (Петрик) — політичний діяч кінця XVII — початку XVIII ст., гетьман України.
 Петрик П'яточкін — персонаж мультфільму.

Топонім 
 Петрик — село, Вінницька область, Літинський район

Примітки 

Прізвища на -ик